Název Ovčí hora nese více vrcholů:

 Ovčí hora (Bezdružická vrchovina) (691,3 m) – vrchol v Bezdružické vrchovině, jihovýchodně od Dolního Jamné v okrese Plzeň-sever
 Ovčí hora (Ještědsko-kozákovský hřbet) (496,0 m) – vrchol v Ještědském hřbetu, jižně od Chrastavy v okrese Liberec

… nebo sídel:
 Ovčí Hora (Krsy) – zaniklá vesnice u obce Krsy v okrese Plzeň-sever

Související rozcestníky 
 Ovčí vrch